In 2012 werd het 98ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 14 januari tot 13 mei. Santa Cruz werd kampioen. De top drie uit de reguliere competitie plaatste zich voor de Copa do Nordeste 2013.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per